

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 11, w tym 9 podstawowych 

 Orzechowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. wąbrzeskim, w gminie Wąbrzeźno 
 Orzechowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Jasieniec 
 Orzechowo - część wsi Sumowo w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Sejny
 Orzechowo – osada w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Brusy
 Orzechowo – osada w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Ustka
 Orzechowo - część wsi Warzno w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Szemud
 Orzechowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Stare Juchy 
 Orzechowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Dobre Miasto 
 Orzechowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Olsztynek
 Orzechowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Miłosław 
 Orzechowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Nowogard

Miejscowości na Białorusi (białorus. Арэхава, ros. Орехово) 
 Orzechowo – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie małoryckim
 Orzechowo – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie bobrujskim
 Orzechowo – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Budsław.
 Orzechowo – dawniej folwark, obecnie część wsi Kruki w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Mieżany

Inne w Polsce  
 Jezioro Orzechowo – jezioro na Pojezierzu Kaszubskim
 Jezioro Orzechowo – jezioro na Pojezierzu Krajeńskim
 Orzechowo – stacja kolejowa we wsi Orzechowo, w woj. wielkopolskim

Zobacz też 
 Nowe Orzechowo, Orzechowo Wielkie, Orzechowo Małe, Stare Orzechowo, Oriechowo, Oriechowo-Zujewo
 Orzech, Orzechowce, Orzechowiec, Orzechów, Orzechówek, Orzechówka, Orzechówko, Orzechy

Linki zewnętrzne